Yazoo bezeichnet:

 Yazoo River, einen Nebenfluss des Mississippi
 Yazoo County, County im US-Bundesstaat Mississippi
 Yazoo City, Bezirkshauptstadt des Yazoo County
 Yazoo (Band), britische Band der 1980er Jahre
 Yazoo Records, ein US-amerikanisches Plattenlabel
 Yazoo (Volk), ein Stamm nordamerikanischer Ureinwohner